Mandalay steht für:
 Mandalay, eine Stadt in Myanmar
 Mandalay-Division, eine Verwaltungseinheit von Myanmar
 Mandalay (Band), englische Trip-Hop-Band
 Mandalay (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1934)
 Mandalay Bay Resort and Casino, ein Hotel in Las Vegas
 Mandalay Pictures, eine Filmproduktionsgesellschaft
 Air Mandalay, eine regionale Fluggesellschaft
 Flughafen Mandalay, ein internationaler Flughafen

Mandalay ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mandalay (Arkansas)
 Mandalay (Louisiana)
 Mandalay (New Jersey)

Mandalay ist auch der Name eines Ortes in Südafrika:
 Mandalay (Südafrika)

Siehe auch:
 Mendeley